

Вйонзувка — село в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Вйонзувка — село в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства